Het A1GP seizoen 2007-2008 was het derde seizoen uit het A1GP kampioenschap. Het kampioenschap startte op 28 september 2007 op het circuit van Zandvoort en liep tot 4 mei 2008 met de race op Brands Hatch. Voorafgaand aan het kampioenschap werd op 28 en 29 augustus en 18 en 19 september 2007 getest op Silverstone. Het kampioenschap werd gewonnen door Zwitserland.

Kalender

Puntentelling

Standen 

Legenda:

2007-2008
Autosport in 2007
Autosport in 2008